

Буркутти — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Буркутти — село, Каркаралінський район, Карагандинська область

Див. також 
 Буркітти